Valle de San José kan syfta på:

Colombia 

 Valle de San José (kommun), Santander, 
 Valle de San José (ort), Santander,